Ampudia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ampudia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Ampudia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar